Con el término Madariaga se entiende:

Ángel Madariaga, político español;
Federico Madariaga, militar y escritor español;
Francisco Madariaga, poeta argentino;
General Juan Madariaga o simplemente Madariaga, ciudad cabecera del anterior partido;
General Madariaga, partido de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
Joaquín Madariaga, militar y político argentino;
José Ignacio Madariaga, futbolista español;
Juan Madariaga, militar argentino, caudillo de la provincia de Corrientes;
Julen Madariaga, abogado y político español;
Luis Bernabé Madariaga, militar argentino;
Salvador de Madariaga, diplomático, escritor, historiador y pacifista español.